San Mauricio puede referirse a:

Mauricio el Tebano, santo cristiano.
San Mauricio, localidad argentina del partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires.
Distrito de San Mauricio, en el cantón suizo del Valais.
San Mauricio, la capital del distrito de San Mauricio.
Abadía territorial de San Mauricio, Suiza.
Lago de San Mauricio, es un antiguo lago agrandado ubicado en el municipio de Espot (España).
El martirio de San Mauricio, cuadro de El Greco, Monasterio de El Escorial (España).
Estandarte de San Mauricio, confalón de motivo religioso (Museo de Valladolid) (España).